Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1983, disputat al circuit de Österreichring el 14 d'agost del 1983.

Resultats

Altres 
 Pole: Patrick Tambay 1' 29. 871

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 33. 961 (a la volta 20)

Referències 
 

Àustria
1983